Юмбалово — упразднённая деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Ботановского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Хожаевское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Хожаевский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 37,5 км, до центра муниципального образования Игумницева по прямой — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Пестиково, Федотеево, Лычево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

23 марта 2020 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Юмбалово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области